Antonio Diaz (politicus) (1927-2011), een Filipijns politicus
 Antonio Díaz, een gemeente in de Venezolaanse staat Delta Amacuro